Altheimer ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Altheimer (um 1500-um 1539), deutscher Humanist und Reformator
 Josef Altheimer (1860–1913), deutscher Kunstmaler
 Joshua Altheimer (1910–1940), US-amerikanischer Blues-Pianist
 Konrad Altheimer (1431–1509), Administrator des Bistums Olmütz, Weihbischof in Olmütz

Altheimer steht für:
 Altheimer (Arkansas), eine US-amerikanische Gemeinde im Jefferson County (Arkansas)
 Altheimer Gruppe, eine "Kulturerscheinung" des späten Jungneolithikums
 Altheimer Straße, eine Landesstraße in Österreich

Siehe auch:
 Altheim